Sinistra Anticapitalista – partito politico belga
 Sinistra Anticapitalista – partito politico italiano